Токијан Гранде има више значења:

 Токијан Гранде (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Токијан Гранде (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику